Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Hart () :
Comté de Hart, situé dans l'État de Géorgie ;
Comté de Hart, situé dans l'État du Kentucky.